Fano bezeichnet:

 Fano (Marken), eine italienische Stadt in der Provinz Pesaro und Urbino
 Fano Adriano, italienische Gemeinde in der Provinz Teramo
 Fanon (liturgische Kleidung) (auch Fano), den Päpsten vorbehaltenes Schultertuch
 Fano (Insel), Insel in der Lagune von Chuuk
 Alma Juventus Fano 1906, italienischer Fußballverein, auch bekannt unter Fano

Fano ist der Familienname folgender Personen:
 Gino Fano (1871–1952), italienischer Mathematiker
 Guido Alberto Fano (1875–1961), italienischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Johan Fano (* 1978), peruanischer Fußballspieler
 Menachem Asarja da Fano (1548–1620), italienischer Kabbalist, Rabbiner und jüdischer Gelehrter
 Nadine Fano (* 1988), deutsche Film- und Fernsehschauspielerin
 Robert Fano (1917–2016), italienisch-amerikanischer Elektrotechniker und Informatiker
 Ugo Fano (1912–2001), italienisch-amerikanischer theoretischer Physiker, Bruder von Robert Fano

Siehe auch:
 Fanø, eine dänische Nordseeinsel 
 Fano-Kodierung, eine Kodierung, die älter und nicht so optimal wie die Shannon-Fano-Kodierung ist
 Shannon-Fano-Kodierung, eine verlustfreie Entropie-Kodierung
 Fano-Axiom
 Fano-Bedingung
 Fano-Ebene
 Fano-Resonanz